Der arabische Ausdruck Anfal heißt Beute und bezeichnet:

die 8. Sure des Korans
eine irakische Militäroperation gegen Kurden in den 1980er Jahren, siehe Anfal-Operation

Siehe auch:
Anfall